Кубок Украины по футболу 1992—1993 () — 2-й розыгрыш Кубка Украины. Проводился с 26 июля 1992 года по 30 мая 1993 года. Участие принимали 80 команд. Победителем в первый раз стало киевское «Динамо», обыгравшее в финале львовские «Карпаты» со счётом 2:1.

Участники

1/64 финала 
Игры этого этапа состоялись 26 июля, 1 и 4 августа 1992 года.

1/32 финала 
Игры этого этапа состоялись 7-го и 15 августа 1992 года.

Турнирная сетка

1/16 финала

Участники

Результаты 
Игры этого этапа состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 2 сентября и 7 октября, ответные — 7 октября, 21 октября и 11 ноября 1992 года.

|}
Команды «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Газовик» (Комарно) были исключены из турнира за неявки на игры и дисквалифицированы на следующий сезон.

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Игры этого этапа состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 25-го, ответные — 29 ноября 1992 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Четвертьфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 23 и 24 марта, ответные — 7 и 10 апреля 1993 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Полуфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 20 апреля, ответные — 11 мая 1993 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся 30 мая 1993 года в Киеве на Республиканском стадионе.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Украины 1992/1993 — Официальный сайт ФФУ
 Кубок Украины 1992/93 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Кубок Украины 1992—1993 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Кубок Украины 1992/93 г. — КЛИСФ
 Футбол. Кубок Украины 1992/93, все матчи — WildStat
 Інформация про финал

Кубок Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993
Национальные футбольные кубки в сезоне 1992/1993